Sulphur ("zolfo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Toponimi 
 Stati Uniti d'America
 Sulphur – fiume affluente del Red River
 Sulphur – città della Parrocchia di Calcasieu, Louisiana
 Sulphur – capoluogo della Contea di Murray, Oklahoma
 Sulphur – area non incorporata della Contea di Bowie, Texas
 Sulphur – area non incorporata della Contea di Trinity (Texas)

Varie 
 Museo Sulphur, Museo storico minerario di Perticara